Escobar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Linda Escobar
 Rodrigo Escobar